Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Peterel, d'après l'oiseau du même nom :
 le , un sloop d'exploration acheté en 1777 et revendu en 1788 ;
 le , un sloop de 24 canons lancé en 1794 et revendu en 1827 ;
 le , un brick-sloop de 6 canons lancé en 1838 et revendu en 1862 ;
 le , un sloop à hélice de classe Rosario lancé en 1890 et revendu en 1901 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1899 et revendu en 1919 ;
 le , une canonnière fluviale lancée en 1927 et coulée en 1941 ;
 le , un patrouilleur lancé en 1976 et revendu en 1991.

Peterel